Het ATP-tennistoernooi van Antalya (officieel de Antalya Open) van 2017 vond plaats van 25 juni tot en met 1 juli in het Turkse Antalya. Er werd gespeeld op een ondergrond van gras.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Antalya
ATP-toernooi van Antalya